Александр Александрович Луки́н:
 Лукин, Александр Александрович (1901—1975) — деятель советских спецслужб, подполковник, писатель.
 Лукин, Александр Александрович — аким города Усть-Каменогорска (16 мая 1997—1999)